Província de Kaffa (Etiòpia)
 Regne de Kaffa (Etiòpia)
 Kaffa, antic nom de Feodòssia, ciutat a la costa de la mar Negra de Crimea (Ucraïna)